Het ATP-toernooi van San Marino (officieel het Internazionali di Tennis di San Marino) van 1995 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus in San Marino stad. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San Marino
ATP-toernooi van San Marino